Hrvatska:
 Kovačići, Cerovlje

BiH:
 Kovačići, Bijeljina
 Kovačići, Foča, kod Štovića
 Kovačići kod Rešetnice (Goražde, BiH)
 Kovačići kod Slatine (Foča, BiH)
 Kovačići kod Rodijelja (Foča, BiH)
 Kovačići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Kovačići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Kovačići (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Kovačići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Kovačići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Kovačići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Kovačići (Sarajevo), dio grada Sarajeva

Srbija:
 Kovačići, Kljajićevo